Convento de Santa María de las Dueñas de Salamanca.
 Convento de Santa María la Real de las Dueñas de Zamora.
 Convento de Santa María de las Dueñas de Sevilla.